Sociedad anónima puede referirse a:

 Sociedad anónima, sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una participación en el capital social a través de títulos o acciones.
 Sociedad anónima deportiva, tipo específico de sociedad anónima en España.
 Sociedad anónima bursátil, compañías listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.
 Sociedad anónima, regulación de la sociedad anónima en México.

Cultura 

 Sociedad Anónima, conjunto de humoristas originarios de San José, Uruguay.
 Sociedad Anónima, banda de rock colombiana.